Орфографічна конференція 1876 року ( або Konferenz zur Herstellung größerer Einigung in der deutschen Rechtschreibung — також Перша орфографічна конференція) — проходила в 1876 році в Берліні конференція з питань правопису, була скликана Міністром Пруссії у справах освіти та релігії Адальбертом Фальком для того, щоб врегулювати питання уніфікації німецького правопису в новій державі Європи — Німецької імперії, створеної в 1871 році після перемоги у франко-прусській війні. З 4 по 15 січня 1876 14 фахівців обговорювали саму мову і її орфографію. Основою обговорення був проект германіста Рудольфа фон Раумера, який, тим не менш, не був здійснений через критики на адресу тих змін, які були в ньому запропоновані. Конференція в цілому не мала успіху. Наступною за нею стала конференція 1901 року.

Зміни, які пропонувалося реалізувати в проекті реформи, що включали в себе регулювання написання дієслів з суфіксами -iren і -ieren, вживання буквосполучення th, заміну -niß на -nis, правопис запозичень та інше.

Література 
 
 
 

Січень 1876